

Cinema 
 Fata di bambole (Anne of Green Gables) – film del 1919 diretto da William Desmond Taylor
 La figlia di nessuno (Anne of Green Gables) – film del 1934 diretto da George Nichols Jr.

Letteratura 
 Anna dai capelli rossi (Anne of Green Gables) – romanzo di Lucy Maud Montgomery del 1908

Televisione 
 Anna dai capelli rossi (Anne of Green Gables) – film per la televisione del 1985
 Anne of Green Gables: The Sequel – miniserie TV del 1987
 Anne of Green Gables: A New Beginning – film TV del 2008

Pagine correlate 
 Anna dai capelli rossi